Сезон 1919/1920— 21-й сезон для «Барселоны» со дня основания футбольного клуба.

По итогам сезонам клуб стал обладателем Кубка Испании, выиграв трофей в третий раз в своей истории.

Чемпионат Каталонии

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/2 финала

Финал

Примечания 

1919/1920
Барселона